

Patronyme 

 Alfred Vulpian (1826-1887), physiologiste et neurologue français.

Toponyme 

 Rue Vulpian, voie française du  de Paris.